Der Handballsportverein 1990 Apolda ist ein eingetragener Sportverein in Apolda (Thüringen). Einzige sportliche Abteilung des Vereins ist die Abteilung Handball.

In der Spielzeit 2019/2020 befinden sich 13 Mannschaften im regulären Spielbetrieb, davon 5 in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Fortuna Großschwabhausen. Dabei handelt es sich um den gesamten weiblichen Bereich. Sportliches Aushängeschild des Vereins sind die erste Herrenmannschaft sowie die erste Damenmannschaft, die jeweils der Mitteldeutschen Oberliga antreten. Des Weiteren spielen eine zweite Herrenmannschaft sowie eine zweite Damenmannschaft in der Landesliga. Außerdem nehmen acht Jugendmannschaften des HSV Apolda am Spielbetrieb teil. Die männliche Jugend B spielt in der Mitteldeutschen Oberliga, die männliche Jugend C sowie die weibliche Jugend A, B und C in der Landesliga. In der E-Jugend stellt der HSV Apolda eine und in der D-Jugend zwei gemischte Jugendmannschaften, die in der Verbandsliga antreten.

Des Weiteren haben sich im Umfeld des Vereins zwei sogenannte „Fanmannschaften“ gegründet, die „Gramontschen Tiger“ und die „Premium Panther“. Diese haben sich der Freude am Handballsport ohne größere sportliche Ambitionen verschrieben. Die Gramontschen Tiger nehmen am Spielbetrieb der Volkssportliga im Landkreis Weimarer Land teil, die Premium Panther nehmen derzeit nicht am Ligabetrieb teil.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der HSV Apolda am 1. September 1990 als Nachfolgeverein der BSG Obertrikotagen Apolda. Im Jahr 2019 zählte der Verein ca. 320 Mitglieder.

Bedingt durch die Neuordnung der Sportlandschaft in Deutschland, die durch die Deutsche Wiedervereinigung notwendig wurde, wurde die erste Herrenmannschaft in der Spielzeit 1991/1992 in die 2. Handball-Bundesliga, Staffel Mitte, eingruppiert. Das Team beendete die Spielzeit mit 1:51 Punkten auf Tabellenplatz 14 und musste in die Regionalliga absteigen. Die Teilnahme an dieser Spielklasse ist bislang die höchste Spielklasse, in der eine Mannschaft des Vereins spielen konnte.

Liste der Vereinspräsidenten

Spielbetrieb 
1. Männermannschaft

1. Frauenmannschaft

Apoldaer Handball-Rasenturnier 
Von 1993 bis 2014 organisierte der HSV Apolda in jedem Jahr ein Handball-Rasenturnier, welches zu den größten sportlichen Veranstaltungen Apoldas zählte. Im Jahr 2014 nahmen insgesamt 42 Mannschaften teil.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage des HSV Apolda
 Website zum alljährlich stattfindenden Handball-Rasenturnier des HSV Apolda
 Homepage des Südwestdeutschen Handballverbands (SWHV)

Apolda
Hsv
Apolda, HSV
Gegründet 1990